Nach dem heiligen Gangolf sind folgende Kirchengebäude und Kapellen benannt:

Deutschland 
 Baden-Württemberg
 Gangolfskapelle (Bühlertann), umgangssprachlich Käppele, katholische Kapelle in Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall
 St. Gangolf (Kluftern) in Friedrichshafen, Stadtteil Kluftern
 Gangolfskapelle (Neudenau) in Neudenau
 St Gangolf (Lauchheim), Stadtteil Röttingen
 St. Gangolf (Schlierstadt), katholische Pfarrkirche in Osterburken, Ortsteil Schlierstadt

 Bayern
 St. Gangolf (Amorbach), katholische Pfarrkirche in Amorbach
 St. Gangolf (Bamberg), katholische Pfarrkirche in Bamberg
 St. Gangolf (Fladungen)
 Gangolfskirche in Hollfeld
 St. Gangolf in Kößnach, Gemeinde Kirchroth bei Straubing (Bayern)
 St. Gangolf Steinach b. Mering
 St. Gangolf (Windsfeld) in Windsfeld

 Hessen
 Gangolfskapelle (Milseburg) in Milseburg

 Niedersachsen
 St. Gangolf (Golmbach) in Golmbach
 St. Gangolf (Oerel) in Oerel
 St. Gangolf (Wietzen) in Wietzen

 Nordrhein-Westfalen
 St. Gangolf (Heinsberg) in Heinsberg
 St. Gangolf (Hiddenhausen) in Hiddenhausen
 Vorgängerkirche der heutigen Reformierten Kirche in Radevormwald, siehe Reformierte Kirche (Radevormwald)#Geschichte
 St. Gangolfus (Soller)

 Rheinland-Pfalz
 St. Gangolf (Mertloch)
 Ehemalige Wallfahrtskirche in Rumbach, Landkreis Südwestpfalz, teilweise erhalten in der heutigen Christuskirche; siehe Christuskirche (Rumbach)#Geschichte
 St. Gangolf (Trier), Markt- und Stadtpfarrkirche in Trier
 St. Gangolf (Dudenhofen), Pfarrkirche in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) bei Speyer

 Saarland
 St. Gangolf (Mettlach), Pfarrkirche in Mettlach
 St. Gangolf (Differten), katholische Pfarrkirche in Wadgassen, Ortsteil Differten

 Sachsen
 St. Gangolf (Kohren)

 Sachsen-Anhalt
 St. Gangolf (Hettstedt)
 Sankt-Gangolfi-Kapelle (Magdeburg) in Magdeburg; Teil des erzbischöflichen Palais am Magdeburger Domplatz
 Sankt-Gangolph-Kirche (Ostingersleben)
 St. Gangolf (Pobles)

 Thüringen
 Gangolfikirche (Erfurt) in Erfurt
 St. Gangolf (Gangloffsömmern) in Gangloffsömmern
 Dorfkirche St. Gangloff in St. Gangloff
 St. Gangolf (Gügleben)
 St. Gangolf (Hohenkirchen)
 St. Gangolf (Münchenlohra), Basilika in Großlohra, Ortsteil Münchenlohra
 St. Gangolf (Rehestädt)
 St. Gangolf, Friedhofskapelle in Geisa

Frankreich 
 St-Michel et St-Gangolphe,  Lautenbach (Haut-Rhin) im Elsass
 St-Gengoult (Toul) in Lothringen

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)